Least significant bit o least significant byte – bit (o byte) con peso minore, nell'ordine dei bit, nonché tecnica di steganografia
Linux Standard Base
Little Setup Builder – programma per creare dei pacchetti di installazione.
Lower sideband – banda laterale inferiore
Long Spine Board – Tavola spinale

Codici 
 LSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lordsburg (Stati Uniti)
 LSB – codice ISO 3166-2:GB di Lisburn (Regno Unito)

Altro 
 LSB – abbreviazione di Lesbian (usato generalmente negli annunci o nelle chat)